

Letteratura 
 Un giorno di festa (Mothering Sunday) – romanzo di Graham Swift del 2016

Musica 
 Un giorno di festa – album degli Statuto del 2013
 Un giorno di festa – singolo di Moreno del 2016